Толлер — многозначный термин, может означать:

 Толлер — порода собак, новошотландский ретривер.

Толлер — фамилия. Известные носители:
 Толлер, Эрнст (1893—1939) — немецкий поэт и драматург.
 Толлер, Монтагу (1871—1948) — британский крикетчик.